Pour les élections de mai : Élections législatives allemandes de mai 1924
 Pour les élections de décembre : Élections législatives allemandes de décembre 1924